Man of the Woods Tour — шестой концертный тур американского певца Джастина Тимберлейка. Тур в поддержку его пятого студийного альбома Man of the Woods (2018). Он начнется 13 марта 2018 года в Торонто, Канада, и должен завершиться 29 января 2019 года в Денвере, штат Колорадо. Сообщается, что с первым этапом дат тура было продано более 450 000 билетов.

Подготовка 
Тур был впервые анонсирован в январе 2018 года, и из-за этого вскоре были выпущены дополнительные даты. 5 февраля 2018 года, на следующий день после Super Bowl LII шоу, Тимберлейк объявил о датах европейских туров, а также о втором и третьем датах тура в Северной Америке. Тимберлейк отправится в тур по Европе после первой североамериканской части, а затем отправится в тур по Северной Америке, начиная с осени. Третья североамериканская часть начнется в январе 2019 года.

Даты тура

Ссылки 
Официальная страница

Примечания 

2018 год в музыке
Концертные туры Джастина Тимберлейка